Arondismentul Belfort (în ) este un arondisment din departamentul Territoire de Belfort, regiunea Franche-Comté, Franța.

Subdiviziuni

Cantoane 
 Cantonul Beaucourt
 Cantonul Belfort-Centre
 Cantonul Belfort-Est
 Cantonul Belfort-Nord
 Cantonul Belfort-Ouest
 Cantonul Belfort-Sud
 Cantonul Châtenois-les-Forges
 Cantonul Danjoutin
 Cantonul Delle
 Cantonul Fontaine
 Cantonul Giromagny
 Cantonul Grandvillars
 Cantonul Offemont
 Cantonul Rougemont-le-Château
 Cantonul Valdoie

Comune 

Belfort